Гран-при Герма́нии 2014 года (официально Formula 1 Großer Preis Santander von Deutschland 2014) — автогонка, десятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, проходивший с 18 по 20 июля на трассе «Хоккенхаймринг», Хоккенхайм, Германия. Этот Гран-при стал 61-м Гран-при Германии, проведённым в рамках чемпионатов мира «Формулы-1», и 75-м Гран-при Германии, проведённым за всю историю мирового автоспорта.

Непосредственно перед гонкой «FIA» поставила под сомнение легальность использования подвески FRIC, в результате чего команды приняли решение не использовать эту систему.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

Примечания
 1.  Эстебан Гутьеррес квалифицирован 14-м, но оштрафован на 3 позиции за столкновение с Пастором Мальдонадо в предыдущем Гран-при.
 2.  Льюис Хэмилтон наказан потерей 5 позиций за замену коробки передач.
 3.  Маркус Эрикссон был допущен к старту гонки и стартует с пит-лейн.

Гонка 

В первом же повороте 1-го круга произошёл контакт между Магнуссеном и Массой, машина Массы перевернулась, затем вновь встала на колёса. Пилот в порядке, но выбыл из гонки.

На 9-м круге Перес задел своим колесом колесо Квята, в результате чего Квят вылетел и был вынужден уехать в боксы, потеряв много позиций.

На 13-м круге Хэмилтон сразу проходит Кими Райкконена и Риккардо, при этом задевая Риккардо.

20-круг — Росберг лидирует с большим запасом, Боттас обходит Хэмилтона, выходя на 2 место.

Ромен Грожан теряет мощность и останавливается на 26-м круге.

На 30-м круге Хэмилтон пытается обойти Баттона, и теряет часть переднего антикрыла из-за контакта. На следующем круге Хэмилтону всё же удаётся этот обгон.

На 44-м круге Даниил Квят находился на 14-м месте, но его машина загорелась и он не смог продолжить гонку.

На 47-м круге машина Сутиля развернулась перед финишной прямой и заглохла. Адриан сообщил, что что-то не так с педалью тормоза. Автомобиль безопасности выпускать не стали, маршалы откатили машину.

Нико Росберг лидировал на протяжении всей гонки, серьёзно оторвавшись от преследователей, и в итоге увидел клетчатый флаг первым.

|}

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 
 1-2 круги (столкновение Магнуссена и Массы).

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 9-й поул Нико Росберга.
 26-й поул команды Mercedes.
 16-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 19-й быстрый круг команды Mercedes.
 7-я победа Нико Росберга.
 22-я победа команды Mercedes.
 10-й Гран-при и старт в карьере Кевина Магнуссена.
 10-й Гран-при и старт в карьере Маркуса Эрикссона.
 10-й старт в карьере Даниила Квята.
 500-й круг лидирования Нико Росберга.
 300-й подиум команды Williams.
 10-й подиум подряд команды Mercedes.
 5 000-й круг команды Caterham.
 10-й поул подряд двигателей Mercedes.
 8 000-е очко шин Pirelli.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме